Capilha é uma pequena aldeia à margem leste da Lagoa Mirim pertencente ao distrito do Taim, na cidade de Rio Grande. Seu nome deriva da existência de uma pequena igreja no local. Entre os atrativos locais estão a Igreja da Capilha, a Praia da Capilha e o pôr do sol na praia.

Geografia de Rio Grande (Rio Grande do Sul)